Demijohn steht für

 einen Glasballon
 ein altes Volumenmaß, siehe Demijohn (Einheit)